Alfredo Bermúdez de Castro del Río (A Coruña, 1849 - A Coruña, 1920), jurista, advocat i polític gallec
 Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela (A Coruña, 1950), matemàtic i professor universitari gallec